Kremlin Cup 2006 (kobiety)
 Kremlin Cup 2006 (mężczyźni)